Noedels, eetwaren die gemaakt worden van ongerezen deeg en gekookt worden in water
 Noodles (gitarist), artiestennaam van de Amerikaanse gitarist Kevin Wasserman
 Noodles (Japanse rockband), Japanse rockband
 Noodles (personage), personage uit de film Once Upon a Time in America, gespeeld door acteur Robert de Niro